Eliotropio o plasma – in geologia è un tipo di calcedonio
 Plasma – in biologia, rappresenta la parte fluida del sangue e della linfa
 Plasma – in fisica, un gas ionizzato che presenta determinate caratteristiche
 Plasma – nell'informatica è una versione rimodellata e riprogrammata dell'interfaccia di KDE, un ambiente desktop per Linux
 Schermo al plasma – tipo di schermo piatto
 Plasma – personaggio dei fumetti della Marvel Comics
 Plasma – album delle Perfume del 2022

Altri progetti

Collegamenti esterni